Chód na 20 kilometrów kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Londynie. 

Obrończynią tytułu mistrzyni olimpijskiej z 2008 była Rosjanka Olga Kaniskina, która zdobyła w Londynie srebrny medal. Ustalone przez International Association of Athletics Federations minima kwalifikacyjne do igrzysk wynosiły 1:33:30 (minimum A) oraz 1:38:00 (minimum B).

Trasa chodu wyznaczona była w centrum miasta – linia mety umiejscowiona była na The Mall. Zwyciężczyni Rosjanka Jelena Łaszmanowa czasem 1:25:02 ustanowiła nowy rekord świata. 

21 marca 2022 "Athletics Integrity Unit" zdyskwalifikowało Jelenę Łaszmanową na 2 lata, począwszy od 9 marca 2021 roku, i unieważniła wszystkie rezultaty Łaszmanowej, które zdobyła od 18 lutego 2012, do 9 stycznia 2014 roku.

Terminarz 
Czas w Londynie (UTC+01:00)

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

Chód na 20 kilometrów kobiet